Dieser Artikel behandelt die Schweizer Nationalmannschaft bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 
Abschlusstabelle 

Spielergebnisse

Relegationsspiele

Schweizer Aufgebot 

* Hakan Yakin wurde für den verletzten Johan Vonlanthen nachnominiert.

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier in Bad Bertrich im Hotel Fürstenhof.

Spiele der Schweiz

Vorrunde 
 Dienstag, 13. Juni 2006, 18 Uhr in Stuttgart Frankreich –  Schweiz 0:0
 Montag, 19. Juni 2006, 15 Uhr in Dortmund Togo –  Schweiz 0:2 (0:1)
 Freitag, 23. Juni 2006, 21 Uhr in Hannover Schweiz –  Südkorea 2:0 (1:0)

Details siehe Fussball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe G

Achtelfinale 
 Montag, 26. Juni 2006, 21 Uhr in Köln Schweiz –  Ukraine 0:0 n. V., 0:3 i. E.

Details siehe Fussball-Weltmeisterschaft 2006/Achtelfinale

Besonderes 
Die Schweiz ist die erste Mannschaft in der WM-Geschichte, die ohne Gegentor (die Treffer der Ukraine im Elfmeterschießen zählen in den Statistiken nicht) aus dem Turnier ausgeschieden ist.
Die Schweiz hat als erste Mannschaft in der WM-Geschichte in einem Elfmeterschießen keinen der Strafstöße verwandeln können.

2006
Schweiz